Dit is een overzicht van de beste junioren schaatssters op de sprintvierkamp vrouwen.

De leeftijdsgrens voor junioren is door de jaren nogal eens gewijzigd. Tegenwoordig is een schaatsster junior als zij aan het begin van het seizoen (1 juli) jonger is dan 19 jaar.

Vrouwen (junioren) sprintvierkamp laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Vrouwen (junioren) sprintvierkamp buitenbaan

Vrouwen (junioren) sprintvierkamp laaglandbaan-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Zie ook 
 Lijst van schaatsrecords sprintvierkamp vrouwen (junioren)

Schaatslijsten